|-
| 126501 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126502 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126503 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126504 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126505 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126506 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126507 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126508 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126509 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126510 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126511 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126512 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126513 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126514 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126515 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126516 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126517 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126518 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126519 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126520 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126521 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126522 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126523 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126524 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126525 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126526 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126527 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126528 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126529 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126530 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126531 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126532 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126533 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126534 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126535 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126536 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126537 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126538 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126539 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126540 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126541 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126542 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126543 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126544 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126545 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126546 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126547 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126548 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126549 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126550 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126551 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126552 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126553 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126554 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126555 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126556 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126557 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126558 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126559 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126560 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126561 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126562 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126563 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126564 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126565 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126566 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126567 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126568 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126569 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126570 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126571 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126572 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126573 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126574 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126575 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126576 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126577 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126578 - || || 11 de febrer, 2002 || Bohyunsan || Bohyunsan
|-
| 126579 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126580 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126581 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126582 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126583 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126584 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126585 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126586 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126587 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126588 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126589 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126590 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126591 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126592 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126593 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126594 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126595 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126596 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126597 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126598 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126599 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126600 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
6